Натуральне число 2050
 2050 рік до нашої ери
 2050 рік нашої ери